Rock ’n’ Rave — студийный альбом диджея и продюсера Бенни Бенасси, вышедший в 2008 году, первый сингл с альбома: «I Am Not Drunk».

Список композиций

CD 1 
 «Finger Food»
 «My Body» (featuring Mia J)
 «Shocking Silence» (featuring Dino)
 «U Move U Rock Me»
 «Who’s Your Daddy» (Pump-kin Remix)
 «Here and Now»
 «Rock 'n' Rave»
 «I Am Not Drunk»
 «Free Your Mind (On The Floor)» (featuring Farenheit)
 «Love and Motion» (feat. Кристиан Бернс)
 «Come Fly Away» (feat. Channing)

CD 2 
 «Bring The Noise» (Pump-kin Remix)
 «Everybody Everybody» (Black Box vs Benny Benassi)
 «Eclectic Strings»
 «Who’s Your Daddy» (Давид Гетта & Joachim Garraud)
 «Electro Sixteen» (Benny Benassi vs Игги Поп)
 «I Love My Sex» (Pump-kin Remix)

Примечания

Ссылки 
 Rock & Rave (Promo Preview)

Альбомы 2008 года
Альбомы Бенни Бенасси